Pfarrkirche Navis steht für folgende Kirchengebäude in der Gemeinde Navis, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol:

 Alte Pfarrkirche Navis
 Neue Pfarrkirche Navis